Leicester kan syfta på:

 City of Leicester – en enhetskommun i Leicestershire, England
 Leicester – stad i Leicestershire i mellersta England
 Leicester Castle – ett slott i Storbritannien
 Leicester, Massachusetts – en kommun (town) i USA
 Leicester, Vermont – en kommun (town) i USA
 Leicester City FC –  en engelsk professionell fotbollsklubb i Leicester
 Leicester Tigers – ett engelskt rugby union lag
 Leicester (fårras) – en brittisk fårras
 Earl av Leicester – en engelsk adelstitel
 University of Leicester – ett universitet i Leicester, England